

Nom de personne 
 Ernest Nephtali Dufault (1892-1942) est le nom de naissance de l'écrivain Will James.
 Nephtali est un personnage biblique fils de Jacob et de Bilha.
  (1945-) est un écrivain chicano.

Toponymes 
 Les monts de Nephtali sont une chaîne montagneuse en Haute Galilée.
 Qadesh de Nephtali est la ville de naissance de Barac.

Voir aussi 
 La tribu de Nephthali est l'une des douze tribus d'Israël.
 Le Testament de Nephtali est un livre biblique apocryphe.
 Nephtali ou les ammonites est un opéra de Felice Blangini.

Références